Lista meczów reprezentacji Albanii w piłce nożnej – oficjalne mecze reprezentacji Albanii w piłce nożnej.

Lata 1946–1950

Lata 1951–1960

Lata 1961–1970

Lata 1971–1980

Lata 1981–1990

Lata 1991–2000

Lata 2001–2010

Lata 2011–2020

Lata 2021–2030

Przypisy

Bibliografia 
 
 Lista meczów reprezentacji Albanii w portalu eu-football.info

Reprezentacja Albanii w piłce nożnej
Albania